Краснорічка — село, Хорошівський район, Житомирська область, Україна
 Краснорічка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан, Росія

Див. також 
 Красноріченська
 Красноріченське